Малое Галово () — деревня в Ижемском районе Республики Коми России. Входит в состав сельского поселения Кельчиюр.

Этимология 
Согласно местному преданию деревни Большое и Малое Галово основали два брата: Галпи («сын Гавриила») и Гал Федь («Федор Гавриилович»). После ссоры, случившейся между братьями, жившими поначалу вместе, старший брат остался на месте, а младший спустился ниже по течению Ижмы и основал деревню Галфедь (Малое Галово). Имена братьев дали названиях деревням.
В основе топонима Галово лежит краткая форма мужского личного имени Гавриил— Гал.

История 
Малое Галово было основана не ранее 1763 года. В 1782 году в деревне Галово проживало 16 человек (9 мужчин и 7 женщин); в 1816 году — 43 человека. По данным на 1859 год в деревне Галовской (Мало-Галовской, Дзеля-Галин) числились 10 дворов и 101 житель (43 мужчины и 58 женщин); в 1905 году — 31 двор и 271 житель (121 мужчина и 150 женщин).

По состоянию на 1920 год, в Малогаловской имелось 47 дворов и проживало 229 человек (115 мужчин и 114 женщин). В административном отношении деревня входила в состав Галовской волости Ижмо-Печорского уезда.

География 
Деревня находится в северо-западной части Республики Коми, в пределах Печорской низменности, на правом берегу реки Ижмы, на расстоянии примерно 53 километров (по прямой) к северо-западу от села Ижмы, административного центра района. Абсолютная высота — 36 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с продолжительной морозной многоснежной зимой и коротким прохладным летом. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 14,6 °C; самого холодного (января) — −17,4 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 527 мм.
Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 52,2 %, женщины — соответственно 47,8 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения коми-ижемцы составляли 64 % из 331 чел.; коми — 34 %.

Примечания 

Населённые пункты Ижемского района